Аджинская епархия Киликийского патриархата Армянской Апостольской церкви () — упразднённая после Геноцида армян 1915 года епископская епархия Армянской Апостольской церкви в составе Киликийского патриархата с центром в городе Аджин.

В юрисдикцию Аджинской епархии входила Аджинская каза Османской империи. По данным на 1911 год количество верующих Армянской Апостольской церкви — 20.000, общин — 5, также верующих армян-протестантов — 200, верующих Армянской Католической церкви — 1.000. 

Епархия имела 8 церквей.

См. также 

 Список армянских храмов Турции
 Магакия Орманян

Примечания 

Упразднённые епархии Армянской Апостольской церкви